Aleyrodes är ett släkte av insekter som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Aleyrodes ingår i familjen mjöllöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mjöllöss
Aleyrodes